«Данди́ Юна́йтед» () — шотландский футбольный клуб из города Данди. Основан в 1909 году как «Данди Хиберниан». Нынешнее название команда получила в 1923 году<ref>{{cite web|url=http://www.dundeeunitedfc.co.uk/index.asp?tm=136|title=Dundee United – Beginnings|publisher=Dundee United FC|accessdate=29 September 2009|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20091025201816/http://www.dundeeunitedfc.co.uk/index.asp?tm=136|archivedate=25 October 2009}}</ref>.

Домашним стадионом клуба с момента его основания является «Таннадайс Парк», вмещающий в настоящее время более 14 тысяч зрителей.

Клуб имеет прозвища «Внушающие страх» (The Terrors) и «Мандариновые» (The Tangerines), а болельщиков клуба часто называют «арабами» (Arabs).

В настоящее время клуб выступает Шотландском Премьершипе, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Шотландии.

 История 
 Начало (1909—1971) 
Клуб был основан представителями ирландской диаспоры под названием «Данди Хиберниан» в 1909 году, и изначально стал проводить свои домашние матчи на стадионе «Таннадайс Парк». Клуб был избран в Футбольную лигу Шотландии в 1910 году. После того, как клуб чуть не обанкротился в октябре 1923 году, ради большей привлекательности для не только ирландцев он был переименован в «Данди Юнайтед».

Между 1925 и 1932 годами команда трижды вылетала из Первого дивизиона и возвращалась обратно. За это время клуб дважды выигрывал Второй дивизион шотландской Футбольной лиги в 1925 и 1929 годах. Клуб добился прогресса, когда Джерри Керр стал главным тренером команды в 1959 году. В первый же сезон «Данди» вышел в высший дивизион Шотландии и оставался там до 1995 года. Керр усилил состав скандинавскими игроками, и «Юнайтед» квалифицировались в Европейский турнир Кубок ярмарок 1966/1967, где обыграли действующего обладателя кубка «Барселону» в дебютном для себя матче на европейской арене.

 Эра Джима Маклина (1971—1993) 
Джим Маклин сменил Керра на посту главного тренера в 1971 году. Его ставка на молодых игроков привела к самому успешному отрезку истории клуба. «Юнайтед» выиграли Кубок шотландской лиги в 1979 и 1980 годах, а также стали чемпионами Шотландии в сезоне 1982/83. Клуб также успешно выступал в европейских соревнованиях, достигнув полуфинала Кубка европейских чемпионов в 1984 году и финала Кубка УЕФА в 1987 году, причём на пути к финалу «Данди» вновь обыграл «Барселону». Маклин ушел с поста главного тренера в 1993 году, но остался президентом клуба.

 Достижения 
Внутренние:
 Чемпионат Шотландии
 Чемпион (1): 1982/1983
 Кубок Шотландии 
 Обладатель (2): 1993/94, 2009/10
 Финалист (8): 1973/74, 1980/1981, 1984/85,  1986/87, 1988/88,  1990/91, 2004/05, 2013/14
 Кубок шотландской лиги
 Обладатель (2): 1979/80, 1980/81
 Финалист (5): 1981/82, 1984/85, 1997/98, 2007/08, 2014-15

Еврокубки:
 Лига Европы УЕФА
 Финалист (1): 1986/87
 Лига Чемпионов УЕФА
 Полуфиналист (1): 1983/84

Остальные достижения:
 Scottish Challenge Cup
 Финалист (1): 2014/15
 Обладатель (1): 1995/96

 Summer Cup
 Финалист (1): 1964/65

 Forfarshire Cup
 Обладатель (21): 1910/11, 1914/15, 1919/20, 1928/29, 1929/30, 1947/48, 1950/51, 1953/54, 1960/61, 1962/63, 1965/65, 1968/69, 1971/72, 1974/75, 1976/77, 1979/80, 1984/85, 1986/87, 1987/88, 2004/05
 Финалист (12)

 Scottish War Emergency Cup Финалист (1): 1940

 Evening Telegraph Challenge Cup Обладатель (1): 2005
 Финалист (1):''' 2006

 Состав 
 По состоянию на 16 января 2022 года''

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Шотландии
Организации Данди